Atherton puede referirse a:

 Atherton (Australia)
 Atherton (California), Estados Unidos
 Atherton (Gran Mánchester), Inglaterra
 Atherton (Misuri), Estados Unidos
 Atherton (Ohio), Estados Unidos